FK Kruoja este un club de fotbal din Pakruojis, Lituania.

Participări în campionatele lituaniene

Note

Legături externe 
  foot.dk 
 futbolinis.lt
 saff.lt
 soccerway

Fondări în 2001
Kruoja